Il singolare del torneo di tennis ATP San Paolo 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale Sláva Doseděl 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jaime Yzaga (primo turno)
 Richard Fromberg (primo turno)
 Alberto Berasategui (campione)
 Luiz Mattar (primo turno)

 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Younes El Aynaoui (quarti di finale)
 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Àlex Corretja (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP San Paolo 1993
ATP Tour 1993